Курган Буш,  — памятник раннего бронзового века в Великобритании (около 2000 г. до н. э.), на западной оконечности комплекса погребальных курганов :en:Normanton Down Barrows. Относится к наиболее важным памятникам комплекса археологических памятников вокруг Стоунхенджа. Раскопки провели в 1808 г. Ричард Колт Хоур и Уильям Каннингтон. Находки из кургана представлены в Музее наследия Уилтшира в г. Девизес.

В кургане обнаружен скелет мужчины с большим количеством погребальных даров, в том числе ромбовидные фигуры из золота, наконечник копья с хвостовиком и бронзовые заклёпки, оставшиеся от сгнившего деревянного щита. Известен подобный ромб из кургана Клэндон в Дорсете.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20050305215442/http://www.wiltshireheritage.org.uk/galleries/index.php?Action=3&obID=89&prevID=9
 http://www.english-heritage.org.uk/stonehengeinteractivemap/sites/normanton/04.html 
 http://sarsen56.wordpress.com/solve-this/?preview=true&preview_id=51&preview_nonce=062c619c27 

Европа бронзового века
Археологические объекты в Великобритании
Курганы Великобритании
Открытия 1808 года